Ульяновск в филателии — совокупность почтовых марок, художественных маркированных конвертов и других филателистических материалов,              посвящённых городу Ульяновску.

Почтовые марки

СССР 

Почта СССР выпустила следующие почтовые марки:

 Почтовая марка СССР, 1949 г. Карта-схема государственных лесных защитных полос и полезащитных лесонасаждений. Художник В. Завьялов (ЦФА [АО «Марка»] № 1445) (г. Ульяновск помечен на карте).
 1954 г. Почта СССР № 1752. 40 к. — Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске. Вид с улицы (1951, из серии рисунков И. Соколова, ГТГ);
 1959 г. Почта СССР № 2319. 10 к. — Памятник В. И. Ленину в Ульяновске (скульптор М. Манизер, арх. В. Витман). Открыт в 1940 г.;
 1967 г. Почта СССР № 3479. 2 к. — «Ленин-гимназист» (скульптор В. Цигаль, 1949). Фрагмент памятника, установленного в 1954 г. в Ульяновске;
 1967 г. Почта СССР № 3480. 3 к. — Памятник В. И. Ленину в Ульяновске (скульптор М. Манизер, арх. В. Витман). Открыт 22.04.1940 г.;
 1969 г. Почта СССР, 4 к. — «1-я Всесоюзная юношеская филателистическая выставка. Киев», на марке изображён фрагмент памятника Володя Ульянов-гимназист (Ульяновск).

 1969 г. Почта СССР № 3735. 4 к. — Ульяновск (б. Симбирск). Дом, где прошло раннее детство В. И. Ленина (до 1875 г.). Слева — теплоход на Волге;
 1969 г. Почта СССР № 3736. 4 к. — Ульяновск (б. Симбирск). Дом семьи Ульяновых, 1878—1887 гг. Ныне — Дом-музей В. И. Ленина (вид со двора). Слева — здание Карамзинской общественной библиотеки;

 1970 г. Почта СССР. Юбилейная серия почтовых марок с купонами, в малых листах:
Малый лист: № 3879. 2 к. — Детские и юношеские годы В. И. Ленина. Портрет В. И. Ленина по фото И. Шарыгина (1891). На купонах: 2. Симбирск. 70-е годы XIX века. 3. Текст: «22 апреля 1870 г. в Симбирске родился В. И. Ульянов (Ленин)». 4. Симбирск. Ул. Стрелецкая, Дом, в котором прошло детство В. Ульянова (до 1875 г.) 5. Симбирск. Ул. Московская. Дом, где жила семья Ульяновых. 6. Симбирск. Ул. Московская. Дом, где жила семья Ульяновых. 7. Симбирск. Ул. Покровская, Дом, где жила семья Ульяновых. 8. Симбирск. 1878—1887 гг. Дом семьи Ульяновых. 9. Текст: «1970 год — год столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 10. Симбирск. 1879—1887 гг. Гимназия, в которой учился В. Ульянов. Рисунки И. Мартынова и Н. Черкасова.

Малый лист: № 3887. 12 к. На одном из купонов изображено здание Ленинского мемориального центра.

 1971 г. Почта СССР № 3996. 4 к. — Ленинский Мемориал (архитектор Б. Мезенцев, М. Константинов и Г. Исакович), воздвигнутого к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
 1974 г. Почта СССР — ГАЗ-АА, который с 1947 г. выпускал УАЗ.
 Почтовая марка СССР № 4963. 1979 г. История отечественного авиастроения, с 2010 года выпускает Авиастар.
 1978 г. Почта СССР выпустила двенадцатый стандартный выпуск, ЦФА № 4864. На марке изображены роза ветров и пассажирский самолёт Ил-76, с 2010 года выпускает Авиастар.
 1990 г. Почта СССР, 5 к. — марка из серии 120 лет со дня рождения В. И. Ленина: Ульяновск, Филиал ЦМЛ (Ленинский мемориал).

Россия 
Почта России выпустила следующие почтовые марки:

 В 1994 году Почта России, выпустила почтовую марку № 161 «Катюша» на базе «Studebaker US6», собираемые на УМЗ (с 1942 по 1944 гг.).

 В 1998 году Почта России выпустила почтовую марку № 443, посвящённую 350-летию Ульяновску.

 В 2003 году Почта России выпустила почтовую марку, посвящённую Ульяновску — Конвейер УАЗа. Императорский мост. Самолёт Ту-204, который выпускает Авиастар-СП.
 В 2006 году Почта России выпустила почтовую марку, посвящённую самолёту Ан-124 «Руслан», выпускаемому УАПК.
 Марка России 2006 г. № 1073 — Самолет ИЛ-76 (с 2010 г. выпускает Авиастар) и научно-экспедиционное судно «Академик Федоров»; панорама станции.
 В 2007 году Почта России выпустила почтовую марку, посвящённую автомобилю ЗИС-5В, который с 1942 по 1944 гг. выпускал УльЗИС.
 В 2012 году на почтовой марке России из серии «Оружие Победы» — автомобиль ЗИС-5В, который с 1942 по 1944 гг. выпускал УльЗИС.
 В 2012 году на почтовой марке России из серии «Оружие Победы» — автомобиль ГАЗ-АА, который с 1947 по 1956 гг. выпускал УАЗ.

 В 2013 году вышел почтовый блок России, приуроченный к проведению эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Маршрут эстафеты охватывал 132 населённых пункта Российской Федерации, среди которых 94-м по счёту был город Ульяновск. На полях блока нарисована карта России, на которой точками обозначены пункты эстафетного маршрута, включая Ульяновск.
 Почта России, 2015 г. УАЗ-452

Ульяновцы на почтовых марках 
Самым известным уроженцем Симбирска-Ульяновска является Владимир Ильич Ленин (1870—1924), который родился и прожил в городе 17 лет. В честь него филателисты создали одну из областей тематического коллекционирования знаков почтовой оплаты и штемпелей, посвящённых жизни и деятельности В. И. Ленина или связанных с ним, которую назвали — Лениниана. Кроме Ленина на почтовых марках были изображены члены его семьи: отец — Ульянов, Илья Николаевич, мать — Ульянова, Мария Александровна, старшая сестра — Елизарова-Ульянова, Анна Ильинична, старший брат — Ульянов, Александр Ильич, младшая сестра — Ульянова, Ольга Ильинична, младший брат — Ульянов, Дмитрий Ильич и младшая сестра — Ульянова, Мария Ильинична.

Кроме cемьи Ульяновых известность городу принесли: Н. М. Карамзин, И. А. Гончаров, А. А. Пластов, Н. Г. Зырин, Н. М. Языков, И. Ф. Якурнов, В. П. Филатов, Д. А. Разумовский, Н. С. Герасимов, А. А. Космодемьянский, С. А. Фирсов, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, Г. Д. Гай, М. Н. Тухачевский, Л. И. Яшин и другие, которые были отмечены в филателистических материалах.

Художественные маркированные конверты

СССР 
Министерство связи СССР выпустило почтовые конверты:

 17 апреля 1956 года Министерство связи СССР выпустило почтовый конверт. Ульяновск. Памятник воинам Красной Армии.

 7 августа 1956 года Министерство связи СССР выпустило почтовый конверт с изображением памятника Н. М. Карамзину (художник М. Лукьянов).
 11 августа 1956 года Министерство связи СССР выпустило почтовый конверт с изображением бульвар Новый Венец (художник Н. Зуев).
 3 апреля 1957 года — выпустило конверт с изображением беседки-памятника И. А. Гончарову в парке Винновская роща (худ. Н. Круглов).
 12 июня 1957 года вышел художественный маркированный конверт (ХМК) — краеведческий музей им. И. А. Гончарова (художник Н. Круглов) (переиздан в 1958 году).
 17 декабря 1957 года вышел художественный маркированный конверт (ХМК) — памятник И. А. Гончарову (по фото И. Левина), открытый 12 сентября 1948 года.
 22 мая 1957 года вышел художественный маркированный конверт (ХМК), на котором изображён Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске (худ. А. Ольхова) (повторён в выпуске 4.03.1960 г. в серии конвертов «По Ленинским местам»).
 15 августа 1957 года Министерством связи СССР был издан конверт с изображением памятника В. И. Ленину (по фото И. Левина).
 21 ноября 1958 года — с изображением дома, в котором В. И. Ленин провёл раннее детство в 1871—1875 годах (дом Жарковой) (художник А. Смоляков) (повторён в выпуске 24.02.1960 г. в серии конвертов «По Ленинским местам»).
 1.12.1958 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник И. Н. Ульянову.
 02.03.1959 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Новый венец.
 25 февраля 1960 года был издан конверт с изображением памятника В. И. Ленину-гимназисту (художник Л. Завьялов).
 29 марта 1961 года Министерством связи СССР издан художественный маркированный конверт — Ульяновск. Ж/д вокзал. (Худ. Акимушкин).
 5 октября 1964 года Министерство связи СССР издало художественный маркированный конверт. Ульяновск. Городской узел связи. (Художник Ю. В. Ряховский).
 1965 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Универмаг (старый универмаг, ныне Детский мир).
 1965 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Беседка русского писателя И. А. Гончарова. (Художник Шарова).
 1966 год — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник И. Н. Ульянову.
 1966 год — ХМК СССР. Ульяновск. Дом, где прошло ранее детство В. И. Ленина.
 1966 год — ХМК из серии «По ленинским местам». Ульяновск. Бывшая мужская гимназия, в которой с 1879 по 1887 гг. учился Володя Ульянов.
 17.07.1968 год — ХМК СССР. Ульяновск. Кинотеатр «РАССВЕТ» (художник — Н. Музыкантова).
 В 1968 году Министерством связи СССР издан художественный маркированный конверт — Ульяновск. Памятник рабочим завода.
 8.01.1969 г. Министерством связи СССР издан художественный маркированный конверт — Ульяновск. Дом, где жила семья Ульяновых 1876—1878 гг.. Худ. И. Козлов.

 1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. «В этом здании учился Володя Ульянов в 1 классе гимназии».
 1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Дом — музей Ленина. «СГ: Филвыставка к 100 лет со дня рождения В. И. Ленина. Минск».
 1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Дом И. А. Гончарова.
 1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник бойцам павшим от белогвардейцев 1918 г. (худ. А.Зубов)
 16.07.1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Художественный и краеведческий музеи.
 1971 г. — Министерство связи СССР. Ленинский мемориал в Ульяновске. Художественный немаркированный конверт первого дня франкирован маркой № 3924 (Загорский), штемпель гашения первого дня (художник Е. Гундобин).
 30 августа 1972 г. — ХМК. г. Ульяновск. Речной вокзал (художник Г. Комлев).
 28.05.1974 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Скульптура «Мария Александровна Ульянова с сыном Володей» (Художник/фотограф: Зайцев Л.).
 09.12.1974 г — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник И. Н. Ульянову.
 1974 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Центральный универсальный магазин.
 1974 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Дворец культуры автозавода им. В. И. Ленина.
 1975 г — ХМК СССР. Ульяновск. Педагогический институт.

 В 1976 году — Конверт почтовый маркированный художественный. Ульяновск. Памятник И. А. Гончарову (Художник И. Дергилев).
 В 1976 году — Конверт почтовый маркированный художественный. Ульяновск. Скульптура «Мария Александровна Ульянова с сыном Володей». (художник Л. Зайцев) (повторён в 1985 г.).
 11.08.1976 г. — ХМК. г. Ульяновск. Ленинский мемориал (художник — Н. Музыкантова).
 В 1976 году — ХМК. г. Ульяновск. Дворец книги имени В. И. Ленина.
 В 1976 году — ХМК. г. Ульяновск. Музыкальное училище. (Бывшая мужская гимназия, в которой учился В. И. Ульянов (Ленин) в 1879—1880 гг.).
 13 февраля 1977 г. Министерство связи СССР выпустило ХМК с рисунком Ульяновского Дворца культуры профсоюзов (худ. Ю. Волков).
 1977 году — ХМК. г. Ульяновск. Областная детская библиотека им. В. И. Ленина.
 1977 г. — ХМК. г. Ульяновск. Гостиница «Венец».
 1978 г. — ХМК. г. Ульяновск. Дом-музей Ленина.
 В 1979 году — ХМК. г. Ульяновск. Здание художественного и краеведческого музеев.
 1979 год — ХМК. г. Ульяновск. Политехнический институт.
 1979 г. — ХМК. г. Ульяновск. Дворец пионеров.
 04.03.1980 г. — ХМК. г. Ульяновск. Ульяновск. Железнодорожный вокзал (старый) (художник — Г. Баев).
 04.03.1980 г. — ХМК. г. Ульяновск. Гостиница «Венец» (художник — В. Шатихин).
 1980 г. — ХМК. г. Ульяновск. Здание художественного и краеведческого музеев.
 30.12.1980 г. — ХМК. Ульяновск. Педагогический институт имени И. Н. Ульянова (художник — Н. Колесников).
 15.07.1981 г. — ХМК. г. Ульяновск. Дворец книги имени В. И. Ленина (Художник / фотограф: Коновалов В.).
 28.12.1981 г. — ХМК. г. Ульяновск. Ленинский мемориал (худ. А. Жаров).
 1981 г. — ХМК. г. Ульяновск. Дворец пионеров.
 1981 г. — ХМК. г. Ульяновск. Гостиница «Венец».
 1982 г. — ХМК. Ульяновск. Памятник И. А. Гончарову.
 17.11.1982 г. — ХМК. Ульяновск. Областной драматический театр (художник — Г. Косоруков).
 27.12.1982 г. — ХМК. Ульяновск. Железнодорожный вокзал (художник — В. Скворцова).
 1982 г. — ХМК. Ульяновск. Детская библиотека им. Ленина. (худ. Скворцова).
 1983 г. — ХМК. Ульяновск. Педагогический институт им. И. Н. Ульянова.
 1983 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Центральный универсальный магазин.
 1984 г. — ХМК. Ульяновск. "Филателистическая выставка «Большая Волга — 85», Ульяновск. (на фоне: «Скульптурная группа М. А. Ульянова с сыном Володей»).
 06.11.1984 г. — ХМК СССР. Дворец книги. Областная научная библиотека. Ульяновск. 60 лет.
 1984 г. — ХМК СССР. Ленинский мемориал. Дом, где родился В. И. Ленин.
 28.02.1985 г. — ХМК. Ульяновск. Памятник И. А. Гончарову.
 1985 г. — ХМК СССР. Ульяновск. «Скульптурная группа М. А. Ульянова с сыном Володей».
 25.03.1986 г. — ХМК. Ульяновск. Железнодорожный вокзал (центральный)(художник — Т. Панченко).
 1987 г. — ХМК СССР. Ульяновск. «Скульптурная группа М. А. Ульянова с сыном Володей».
 1987 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Дом, в котором родился И. А. Гончаров.
 1987 г. — ХМК СССР. Ульяновск. «Всесоюзная филателистическая выставка, посвящённая 70-летию Великого Октября. Ульяновск — 87 (памятник В. И. Ленину-гимназисту».
 1987 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Почтамт.
 26.06.1987 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Ленинский мемориал. Дом, где родился В. И. Ленин.
 5.08.1988 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник Карамзину.
 1989 г. — ХМК СССР. Международный. Филателия. Выставка «СССР-ГДР». Ульяновск. (Скульптура «М. А. Ульянова с сыном Володей»).
 07.03.1989 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник Нариману Нариманову.
 1990 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Филиал московского университета имени М. В. Ломоносова.
 1990 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Сельскохозяйственный институт.
 1990 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник Карлу Марксу. (худ. Т. Панченко).
 1991 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Юношеская филателистическая выставка. Скульптура «Юность».

Россия 
Почта России и Министерство связи России выпустило:

 1994 г. — ХМК РФ. Музей Гагарина. СШ № 12. Филвыставка. Ульяновск.
 В 1994 году Министерство связи России выпустило ХМК — 50 лет заводу УАЗ.
 В 1998 году Министерство связи России к 350-летию Ульяновска выпустило ХМК с изображением Театра кукол.
 В 1998 году Министерство связи России выпустило ХМК с изображением: Городу Ульяновску 350 лет. Герб города. (Художник Н. Ветцо).
 В 2002 году вышел Художественный маркированный конверт России. Языков Николай Михайлович. Русский поэт-славянофил.
 В 2002 году вышла Карточка с оригинальной маркой России. Языков Николай Михайлович. Русский поэт-славянофил.
 2003 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Областной Дом актёра.
 2003 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Почтамт.
 2003 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Областная научная библиотека.
 2003 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Областной театр кукол.
 2003 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Дом-музей поэта Н. М. Языкова.
 В 2003 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Всероссийская филателистическая выставка „Культура и филателия“ Ульяновск 2003. Посвящается 200-летию русского поэта Н. М. Языкова».
 В 2003 году Министерство связи России выпустило ХМК — Русский поэт Н. М. Языков. 1803—1847.
 2003 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Лютеранская церковь.
 2004 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Церковь Воскресения.
 2004 г. — ХМК РФ. 60 лет Победы. Ульяновск. Обелиск Славы.
 2004 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Школа-гимназия № 1.
 2004 г. — ХМК РФ. Ульяновск. Сельскохозяйственная академия.
 В 2005 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Обелиск Славы.».
 В 2005 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Памятник Н. М. Карамзину. Установлен в 1845 г.».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Комплекс Симбирской чувашской учительской школы»
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК посвящённый комплексу «Симбирская засечная черта».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Памятник педагогу-просветителю И. Н. Ульянову».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей градостроительство и архитектура».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей „Мелочная лавка“».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Герой Советского Союза Сергеев, Николай Александрович» (учился в УТУ).
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей „Метеорогическая станция Симбирска“».
 В 2007 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей „Симбирская фотография“».
 В 2007 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Памятник Г. Д. Гаю».
 В 2008 году Министерство связи России к 360-летию Ульяновску выпустило ХМК с изображением «Бульвар „Новый Венец“», где изображён Обелиск погибшим в годы Гражданской войны.
 В 2008 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Дворец бракосочетаний» (ул. Гимова, 3).
 В 2008 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновску 360 лет. Памятник камню Симбирцит».
 В 2008 году Министерство связи России выпустило ХМК — «360 лет Ульяновску. Всероссийская юношеская филателистическая выставка. Ульяновская область. Крестово Городище. 2008».
 В 2009 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Драматический театр им. Гончарова».
 В 2009 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Гимназия № 1. 200 лет».
 В 2009 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Н. Г. Зырин — авиаконструктор».
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Областная филармония».
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Памятник основателю города Богдану Хитрово».
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — "Ульяновск. Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска».
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Мемориал войнам-ульяновцам погибшим за Отечество».
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Герой СССР Николай Герасимов, 1911—1960, лётчик».
 2011 г. — ХМК РФ. «Ульяновск. Памятник Кул Гали (1183—1236) поэт-гуманист».
 В 2011 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. 200 лет первому полёту на воздушном шаре над Симбирском».
 В 2012 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Лётчик И. Ф. Якурнов».
 В 2012 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Ульяновский автомеханический техникум».
 В 2013 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Авиационная столица России».
 В 2014 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Мариинская гимназия».
 В 2015 году Министерство связи России выпустило ХМК — XXXVI Чемпионат мира по хоккею с мячом. Ульяновск. 31 января — 14 февраля 2016 г.
 В 2016 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. 7—14 декабря 2016 г. Всероссийская филателистическая выставка. История государства Российского. К 250-летию Н. М. Карамзина.».
 В 2016 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновская область. К 250-летию Н. М. Карамзина. „Л. Н. Нецветаев. Пушкин у Карамзина. 1820“ 1993 г.».
 В 2018 году Министерство связи России выпустило ХМК — Ульяновск. Посвящённую 100-летию УТУ.
 В 2018 году Министерство связи России выпустило ХМК — Ульяновск. Всероссийская юношеская филателистическая выставка «100 лет ВЛКСМ».     
 В 2019 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновская область. Герой СССР гвардии майор Алексей Карабанов».
 В 2019 году Министерство связи России выпустило ХМК — Ульяновск. 1 Всемирный Фестиваль боевых искусств ТАФИСА. 13—17 сентября 2019 г. со спецгашением.

 В 2020 году — Министерство связи России выпустило ХМК. Ульяновск. 50 лет со дня открытия Ленинского мемориала.

Специальные гашения 
Специальное гашение (сокращённо — спецгашение) — почтовое гашение, специально организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты, произведённое только на местном Главпочтамте.

СССР 
 1960 г. Художественный маркированный конверт. По Ленинским местам. Ульяновск. Дом-музей В. И. Ленина. (22.04.1960). (ХМК) Спецгашение.
 1962 г. Конверт ХМК. И. А. Гончаров. Спецгашение. «150 лет со дня рождения И. А Гончарову. Ульяновск» (18.06.1962).
 1969 г. Конверт ХМК. Ульяновск, гимназия Ленина. Спецгашение «100 лет со дня рождения Ленина. Ульяновск».
 1970 г. Конверт ХМК. Ульяновск, Почтамт. Спецгашение «100 лет со дня рождения Ленина. Ульяновск» (22.04.1970).
 1971 г. ХМК. Ленинский мемориал в Ульяновске. Спецгашение. 22.04.1971 г.
 1972 г. ХМК. 100 лет Ульяновской почте. Спецгашение. 19.09.1972 г.
 1978 г. 100 лет со дня рождения М. И. Ульяновой. ХМК со спецгашением. 18.02.1978 г. Ульяновск.
 1980 г. 110 лет со дня рождения В. И. Ленина. ХМК со спецгашением. 22.04.1980 г. Ульяновск.
 1985 г. ХМК со спецгашением. 150 лет М. А. Ульяновой. 6.03.1985 г. Ульяновск.
 1985 г. ХМК со спецгашением. Филвыставка «Большая Волга-85». 05-14.04.1985 г. Ульяновск.
 1987 г. Конверт с ОМ и СГ. 175 лет со дня рождения писателя И. А. Гончарова, 18.06.1987 год, Ульяновск, почтамт.
 1987 г. Всесоюзная юношеская филвыставка. День космической филателии, ХМК со спецгашением. 31.10.1987 год, Ульяновск, почтамт.
 1987 г. — ХМК СССР. Ульяновск. «Всесоюзная филателистическая выставка, посвящённая 70-летию Великого Октября. Ульяновск — 87 (памятник В. И. Ленину-гимназисту» со спецгашением (1.11.1987).
1990 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Международная  филателистическая выставка "СССР-ГДР".
 1991 г. Всероссийская юношеская филвыставка. ХМК со спецгашением. 01-06.11.1991 год, Ульяновск, почтамт.

Россия 
 В 1998 году Министерство связи России выпустило КПД со спецгашением (28.05.1998) — 350 лет Ульяновску.
 В 1998 году Министерство связи России выпустило ХМК со спецгашением (12.06.1998) — Памятник Гончарову. 350 лет Ульяновску.
 В 2003 году Министерство связи России выпустило ХМК со спецгашением (12-16.03.2003) — Русский поэт Н. М. Языков. 1803—1847.
 В 2003 году Министерство связи России выпустило Конверт с оригинальной маркой, со спецгашением (12-16.03.2003) — Н. М. Языков. 1803—1847. СГ. Филвыставка. «Культура и Филателия». Ульяновск.
 7 ноября 2012 года прошла торжественная презентация почтового конверта и специального почтового штемпеля посвящённого 100-летию лётчика-штурмовика, гвардии старшего лейтенанта Героя Советского Союза И. Ф. Якурнова.
 В 2015 году Министерство связи России выпустило ХМК — Ульяновская область. Богдан Матвеевич Хитрово 1615—1680, государственный деятель, основатель городов Карсун и Симбирск. Спецгашение — «400 лет со дня рождения Б. М. Хитрово. 19.05.2015».
 31.01.—14.02.2016 г. на главпочтамте прошло спецгашение посвящённое XXXVI Чемпионату мира по хоккею с мячом.
 6.09.2018 г. состоялось торжественное спецгашение памятных почтовых конвертов, посвященных 100-летию Ульяновского танкового училища.

 В 2019 году Министерство связи России выпустило ХМК — Ульяновск. 1 Всемирный Фестиваль боевых искусств ТАФИСА. 13—17 сентября 2019 г. со спецгашением.
 В 2020 году Министерство связи России выпустило КПД со спецгашением (22.06.2020) — 150 лет со дня рождению Владимиру Ленину.

См. также 
 Каталог почтовых марок СССР
 Лениниана (филателия)
 Выпуск стандартных марок СССР «В. И. Ленин»
 Ленин на монетах
 Лениниана (искусство)
 Ленинские траурные марки
 Ульяновская область в филателии
 Почтовые карточки (Postcards) Симбирска-Ульяновска
 Марка (акционерное общество)  
 История почты и почтовых марок Украины
 Памятники Ульяновска
 Культура Ульяновска
 История Ульяновска

Примечания

Литература 
  
 Каталог-справочник отечественных знаков почтовой оплаты: сб. в 3 т. / Под ред. Репьева О. М. — , 1991. — Т. 2. — С. 2—98. — (Приложение к журн. «Филателия СССР» и «Филателия»).
 Michel-Katalog Europa. Bd. 1. Mitteleuropa 2006. — Unterschleißheim: Schwaneberger Verlag GmbH, 2006. — 1151 S. — ISBN 3-87858-691-4.
 Scott 2004. Standard Postage Stamp Catalogue. — New York, NY, USA: Scott, 2003.

Ссылки 
 Каталог художественных маркированных конвертов (ХМК) СССР
 Акционерное общество «Марка»
 Марки России
 Почтовые свидетели (персоналии Ульяновска)

Россия в филателии
Филателия